Чемпионат Великобритании по снукеру 1997 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 12 по 30 ноября 1997 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, выигравший в финале у Стивена Хендри со счётом 10:6. В последний раз чемпионат Британии принимал город Престон.

Призовой фонд 
 Победитель: £ 75 000
 Высший брейк: £ 5 000
 Общий призовой фонд: £ 440 000

Высший брейк 
 137 — Стивен Ли

Результаты

Предварительные раунды 

Первый раунд

Матчи из 11 фреймов

 Джон Рид 6:3 Майкл Джадж 
 Шон Стори 6:1 Юэн Хендерсон 
 Трой Шоу 6:4 Дэйв Финбоу 
 Джейми Бёрнетт 6:1 Крейг Макгилливрэй 
 Тони Джонс 6:3 Джон Ларднер 
 Пол Дэвис 6:4 Стив Джадд 
 Дэвид Грэй 6:5 Грэм Дотт 
 Джейсон Принс 6:4 Мэттью Коуч 
 Квинтен Ханн 6:3 Джо Джонсон 
 Мартин Дзивальтовски 6:3 Энтони Дэвис 
 Шокат Али 6:4 Карл Пэйн 
 Дин Рейнолдс 6:3 Стивен О'Коннор 
 Иан Маккалох 6:5 Джейсон Фергюсон 
 Мэттью Стивенс 6:3 Джейми Вудмэн 
 Джонатан Бёрч 6:0 Марк Грэй 
 Деннис Тейлор 6:2 Уэйн Браун 
 Гэри Понтинг 6:4 Ник Пирс 
 Дин О'Кейн 6:2 Стюарт Петтман 
 Джерард Грин 6:5 Иан Брамби 
 Ли Ричардсон 6:5 Стефан Мазроцис 
 Уэйн Джонс 6:4 Ли Гриффин 
 Вилли Торн 6:2 Питер Маккаллах 
 Маркус Кэмпбелл 6:5 Тони Чеппел 
 Крис Скэнлон 6:4 Джо Перри 
 Пол Уайкс 6:5 Марк Дэвис 
 Питер Лайнс 6:5 Джимми Мики 
 Доминик Дэйл 6:5 Эльфи Бёрден 
 Брэдли Джонс 6:5 Дрю Хенри 
 Пол Хантер 6:3 Ник Уокер 
 Марк Беннетт 6:4 Даррен Кларк 
 Карл Броутон 6:2 Ли Уокер 
 Карл Бэрроуз 6:4 Дэвид Ро 

Второй раунд

Матчи из 17 фреймов

 Стивен Хендри 9:2 Джон Рид 
 Шон Стори 9:5 Мартин Кларк 
 Энтони Хэмилтон 9:2 Трой Шоу 
 Джейми Бёрнетт 9:6 Мик Прайс 
 Алан Макманус 9:7 Тони Джонс 
 Джимми Уайт 9:2 Пол Дэвис 
 Питер Эбдон 9:6 Дэвид Грэй 
 Джейсон Принс 9:6 Дэйв Харольд 
 Квинтен Ханн 9:6 Найджел Бонд 
 Мартин Дзивальтовски 9:5 Джо Свэйл 
 Шокат Али 9:3 Ален Робиду 
 Дин Рейнолдс 9:7 Брайан Морган 
 Тони Драго 9:7 Иан Маккалох 
 Мэттью Стивенс 9:7 Род Лоулер 
 Марк Уильямс 9:6 Джонатан Бёрч 
 Деннис Тейлор 9:5 Стив Джеймс 
 Гэри Понтинг 9:4 Джон Хиггинс 
 Дин О'Кейн 9:6 Билли Снэддон 
 Джерард Грин 9:2 Стив Дэвис 
 Энди Хикс 9:8 Ли Ричардсон 
 Джеймс Уоттана 9:6 Уэйн Джонс 
 Гэри Уилкинсон 9:7 Вилли Торн 
 Ронни О'Салливан 9:6 Маркус Кэмпбелл 
 Терри Мёрфи 9:8 Крис Скэнлон 
 Джон Пэррот 9:1 Пол Уайкс 
 Марк Кинг 9:4 Питер Лайнс 
 Даррен Морган 9:2 Доминик Дэйл 
 Брэдли Джонс 9:2 Фергал О'Брайан 
 Стивен Ли 9:8 Пол Хантер 
 Крис Смолл 9:5 Марк Беннетт 
 Кен Доэрти 9:3 Карл Броутон 
 Нил Фудс 9:6 Карл Бэрроуз 

Третий раунд

Матчи из 17 фреймов

 Стивен Хендри 9:7 Шон Стори 
 Энтони Хэмилтон 9:3 Джейми Бёрнетт 
 Алан Макманус 9:3 Джимми Уайт 
 Джейсон Принс 9:5 Питер Эбдон 
 Мартин Дзивальтовски 9:6 Квинтен Ханн 
 Дин Рейнолдс 9:6 Шокат Али 
 Мэттью Стивенс 9:8 Тони Драго 
 Марк Уильямс 9:3 Деннис Тейлор 
 Гэри Понтинг 9:5 Дин О'Кейн 
 Джерард Грин 9:6 Энди Хикс 
 Гэри Уилкинсон 9:8 Джеймс Уоттана 
 Ронни О'Салливан 9:5 Терри Мёрфи 
 Марк Кинг 9:6 Джон Пэррот 
 Даррен Морган 9:6 Брэдли Джонс 
 Стивен Ли 9:4 Крис Смолл 
 Нил Фудс 9:4 Кен Доэрти

Основной турнир

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org

Чемпионат Великобритании (снукер)
1997 год в снукере